Байкин Николай Евгеньевич (род. , с. Краснокумское Ставропольский край, Россия) — российский боец MMA, представитель легчайшей весовой категории, серебряный призёр чемпионата мира по грэпплингу (2014), чемпион Москвы по ММА, серебряный призёр чемпионата России по панкратион, тренер по единоборствам клуба UFC Gym.

Биография 
Николай Байкин родился 11 июля 1994 года в селе Краснокумское Ставропольского края. В 2007 году с семьей переехал в Москву.

Учился в МГАФК («Московская государственная академия физической культуры») на кафедре теории и методики спортивных единоборств и тяжелой атлетики. Специализация «Тренер по боксу».

Николай Байкин начал свою профессиональную карьеру в 2011 году.

На данный момент на счету спортсмена 26 профессиональных боев из которых 18 побед.

Стал обладателем чемпионского пояса организации «Time To Fight».

С 2012 по 2018 года вел тренерскую деятельность в военно-патриотическом клубе «Тайфун» г. Раменское, выпускником которого он является.

Под его руководством воспитаны КМС и МС по боксу, Грэпплингу, Панкратиону и боевому Самбо.

Николай Байкин принимал участие в турнирах таких промоушенов, как ACA, Fight Night Global, ОС, White Rex, Оплот, WLF (Китай). Боец был претендентом за пояс китайского промоушена WLF, за контракт с организацией UFC.

В данный момент Николай Байкин действующий тренер по единоборствам в клубе UFC Gym Russia.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира по грэпплингу.
 Бывший претендент на пояс в Китайском промоушене WLF.
 Мастер спорта по Панкратиону.
 Обладатель чемпионского пояса «Time To Figh».
 Чемпион Москвы по ММА.
 Чемпион Московской области по боксу среди ВУЗов.

Статистика ММА

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств по алфавиту
Бойцы смешанных единоборств России